

Білоярська сільська рада — сільське поселення, Далматовський район, Курганська область
 Білоярська сільська рада — сільське поселення, Щучанський район, Курганська область